A therizinosaurusok vagy segnosaurusok theropoda dinoszauruszok, melyek a Therizinosauroidea kládhoz tartoznak. A therizinosauroideák fosszíliáira Mongólia, Kína, és Észak-Amerika nyugati részének késő kréta időszaki rétegeiben találtak rá. A mellső lábak, a koponya és a csípő jellemzői alapján egyaránt hasonlóságot mutatnak madarak közeli rokonaival, a maniraptorákkal, illetve a többi theropodával.

A therizinosaurus név az ógörög therizo („lekaszál” vagy „levág”) és sauros („gyík”) szavak összetételéből származik. A korábbi elnevezés, a segnosaurus a latin segnis („lassú” vagy „lomha”) és az ógörög sauros („gyík”) szavakból ered.

Anatómia

A therizinosauroideák egy sor meglehetősen egyedi és gyakran zavarba ejtő tulajdonsággal rendelkeztek. Nyakuk hosszú, törzsük széles volt, és a prosauropodákhoz hasonlóan a hátsó lábuk négy ujján jártak. Különleges csípőjük hátrafelé állt, és részben egybeforrt, ami az őslénykutatókat kezdetben a madármedencéjű (ornithischia) dinoszauruszokra emlékeztette. Karmaik és mellső lábaik leginkább a húsevő theropodákéra hasonlítottak. Mivel a korai leletek hiányosak voltak, egyes őslénykutatók, például Gregory S. Paul úgy vélték, hogy a segnosaurusok alrendje (a Therizinosaurust ekkor még nem tekintették a csoport tagjának), a kezdetleges dinoszauruszok késői túlélője lehet, és néha azt feltételezték róla, hogy a prosauropodák és az ornithischiák közti átmenetet képviseli. A prosauropodákkal való feltételezett kapcsolat miatt a korai ábrázolásokon (beleértve Paul illusztrációit is) a segnosaurusokat félig négy lábon járó állatokként ábrázolták, később azonban a csuklók madárszerű felépítése miatt kizárták ezt a helyváltoztatási módot. Emellett ez vezette rá Pault, hogy 1986-ban besorolja a segnosaurusokat Robert T. Bakker Phytodinosauria főrendjébe, amely tartalmazta a madármedencéjűeket, a prosauropodákat és a sauropodákat a „tompa, kanálszerű koronával ellátott, a növények darabolására alkalmas fogak” alapján.

 
Az Alxasaurus 1990-es évek közepén történt felfedezése óta nyilvánvaló, hogy ezek az állatok sokkal több theropoda jellemzővel rendelkeztek, mint ahogy azt korábban gondolták róluk, továbbá általánosan elfogadták, hogy a Therizinosaurus  is a Segnosauria csoport tagja, és húsevő őseitől eltérően növényevőként élt. A fejlett therizinosauroideák és a többi theropoda közti kapcsolatot nagy mértékben tisztázta, hogy felfedezték a csoport olyan, kevésbé fejlett tagjait, mint például a  Beipiaosaurus (1999) és a Falcarius (2005). A Falcariust leíró tudósok megjegyezték, hogy az állat egy közbülső állapotot képvisel a húsevő maniraptorák és a növényevő therizinosauroideák között. Habár jelenleg theropodaként osztályozzák őket, a therizinosauroideák koponyája jobban emlékeztet a sauropodákéra, emellett állcsontjuk és fogaik alakja szintén a növényevőkére hasonlít.

A therizinosauroideák legfontosabb jellemzői között szerepelnek a mellső lábak megnagyobbodott karmai, melyek hossza a Therizinosaurus esetében elérhette az 1 métert. Mellső lábaik szokatlan mozgási tartománya lehetővé tette, hogy olyan szögben tudják elmozdítani a végtagjaikat, ami más theropodák számára elérhetetlen, tovább erősítve azt az elképzelést, hogy főként növényevők voltak. Ezek az állatok talán hosszú, görbe karmaikat használták a levelekkel teli ágak megragadására, az ősi óriáslajhárokhoz hasonlóan. A Beipiaosaurus bőrének lenyomata arra utal, hogy a therizinosauroideákat a compsognathidák közé tartozó Sinosauropteryxéhez hasonló kezdetleges pehelytollszerű struktúrákból álló tolltakaró fedte, a hosszabb, egyszerűbb tollszárszerű képződmények pedig feltehetően a párválasztás közbeni pózolásnál játszottak szerepet. A therizinosauroideák, mérete nagy változatosságot mutatott, a kis 2,2 méteres hosszúságú Beipiaosaurustól a legnagyobb dinoszauruszok közé tartozó, 10 méteres és körülbelül 5 tonna tömegű Therizinosaurusig.

Rendszertan

Taxonómia

Rinchen Barsbold és A. Perle 1980-ban a Segnosauria csoportot a Theropoda alrendágaként nevezte el. Dong Zhiming (Tung Cse-ming) (1992-ben) továbblépett és egy saját rendbe, a Segnosaurischiába helyezte el a segnosaurusokat. Ezt az elnevezést azonban elvetették, amikor felfedezték hogy a segnosaurusok egy külön csoportot képviselnek a theropoda alrenden belül. J. M. Clark és szerzőtársai 2004-ben a Segnosaurischia csoportot a Therizinosauroidea szinonimájává tették.

A Therizinosauroidea öregcsaládot Jevgenyij Malejev hozta létre 1954-ben, a bizarr óriás karmú theropoda, a Therizinosaurus számára. Mikor később felismerték, hogy a Therizinosaurus egy fejlett segnosaurus, a Therizinosauroidea egy új filogenetikai definíciót kapott, ami ide sorolta be mindkét csoportot, a régi Segnosauria nevet pedig a filogenetikai tanulmányokban az új váltotta fel, főként azért, mert a Segnosauria használata kizárta azt az elképzelést, ami szerint ezek az állatok a prosauropodák rokonai.

Therizinosauroidea öregcsalád
Beipiaosaurus nem
Falcarius nem
Suzhousaurus nem
Alxasauridae család
Alxasaurus nem
Nanshiungosauridae család
Nanshiungosaurus nem
Therizinosauridae család
Enigmosaurus nem
Erliansaurus nem
Erlikosaurus nem
Neimongosaurus nem
Nothronychus nem
Segnosaurus nem
Therizinosaurus nem

A további lehetséges therizinosauroideák közé tartozik a Thecocoelurus és a kora jura időszakban élt Eshanosaurus, amely talán a legkorábbi ismert coelurosaurus, amennyiben tényleg ehhez a csoporthoz tartozik.

Törzsfejlődés
A Therizinosauria kládot először Dale Russell definiálta 1997-ben az Alxasaurus, az Enigmosaurus, az Erlikosaurus, a Nanshiungosaurus, a Segnosaurus, a Therizinosaurus és valamennyi olyan taxon közös csoportjaként, melynek tagjai közelebb állnak ezekhez a nemekhez, mint az oviraptorosaurusokhoz, az ornithomimosaurusokhoz és a troodontidákhoz. Paul Sereno 2005-ben úgy módosította ezt a definíciót, hogy a leginkább beletartozó kládok között szerepeljen a  Therizinosaurus, de ne tartozzon ide az Ornithomimus, az Oviraptor, a Shuvuuia, a Tyrannosaurus vagy a Troodon.

A Therizinosauroidea nevet, melyet korábban öregcsaládnévként használtak, filogenetikai definíció nélkül, Zhang (Csang) és szerzőtársai definiálták először 2001-ben, mint olyan kládot, ami tartalmaz minden theropodát, amely közelebbi rokonságban áll a Therizinosaurusszal, mint a madarakkal (e meghatározás felváltja a kládként még nem definiált Segnosauriát). Ez a definíció azonban ugyanazt a csoportot jelöli ki, mint a korábbi Therizinosauria. Clark 2004-ben egy alternatív meghatározással állt elő (a Therizinosaurus és a  Beipiaosaurus utolsó közös ősét és valamennyi leszármazottját ide sorolva), ami egy szűkebb csoportot definiál, kizárva a kezdetlegesebb therizinosauroideákat, például a Falcariust, és lehetővé téve, hogy a Therizinosauria továbbra is használatban maradjon egy olyan nagyobb csoport számára, ami valamennyi therizinosaurust tartalmazza. Ezt, a Therizinosauroideát „teljes csoportnak” tekintő definíciót használta fel Maryanska és Barsbold (2004-ben), valamint Paul Sereno (2005-ben), de a későbbiekben más szerzők is átvették, például Senter (2007-ben).

Az alábbi kladogram Phil Senter, 2007-es elemzése alapján készült.

Jegyzetek

Fordítás

További információk

Magyar nyelven

Angol nyelven

 
Kréta időszaki dinoszauruszok